Dans le Massif central :
 le massif du Pilat, massif dans l'est du Massif central (au-dessus de Saint-Étienne).

En Gironde près d’Arcachon :
 la dune du Pilat, plus haute dune d’Europe sur la même commune ;

Forme dérivée 
 Pyla-sur-Mer est une station balnéaire sur la commune de La Teste-de-Buch.